Oenanthe je označení pro dva rody:
 halucha – rod miříkovitých rostlin
 Oenanthe (bělořit) – rod lejskovitých ptáků (bělořit, skalníček)